L'édition masculine 2008 du tournoi de tennis de Barcelone se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series Gold. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Bob Bryan et Mike Bryan celle de double.

Faits marquants

Sponsor 
Le tournoi change d’appellation : Open Sabadell Atlántico. Faisant du groupe bancaire son nouveau sponsor principal.

Lauréats 
Le triple tenant du titre Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale David Ferrer. Il s'agit de son  et  sur terre battue en carrière. C'est la  consécutive qu'il s'impose à Barcelone (égalant le record d'Ilie Năstase et ses 4 titres). Il soulève ainsi son  de la saison.

En double, les jumeaux américains Bob et Mike Bryan remportent leur  ensemble en battant en finale la paire polonaise Mariusz Fyrstenberg et Marcin Matkowski. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Barcelone
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Barcelone (WTA 2008) (tournoi féminin)
 Tournois ATP International Series Gold

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2008
Sport en Espagne en 2008
Barcelone
Barcelone
Barcelone
2008 en Catalogne